Amerikai Egyesült Államok
Sand Point (Alaszka)
Sandpoint (Idaho)
 Kanada
Sand Point (Ontario)